Сергей Григоров:
 Григоров, Сергей Иванович (род. 1946) — российский государственный деятель, профессор, генерал-полковник, Герой России (5 сентября 1997, № 415).

Примечания